ОАО Метровагонмаш — правопреемник советского предприятия, в разное время носившего названия Вагоностроительного завода, Завода № 40 (с ОКБ-40) и Мытищинского машиностроительного завода.
 ОАО Мытищинский машиностроительный завод — отдельное предприятие, выделившееся в 2009 году из ОАО Метровагонмаш.